Son, estat fisiològic.
 Son (Alt Àneu).
 Conrad Son, director de cinema.
 Riu Son, Índia.
 Son (ball), ball cubà.
 Son, precedeix a molts noms geogràfics a les illes Balears.
 Canals del Son
 Son (unitat)